14. etap kolarskiego wyścigu Vuelta a España 2019 odbył się 7 września na trasie liczącej 188 km. Start etapu miał miejsce w San Vicente de la Barquera, a meta w Oviedo.

Klasyfikacja etapu

Klasyfikacje po etapie

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja punktowa

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja młodzieżowa

Klasyfikacja drużynowa

Bibliografia 
 Etap na stronie procyclingstats.com

Vuelta a España 2019